Macchi bezeichnet

 ein italienisches Adelsgeschlecht, siehe Macchi (Adelsgeschlecht)
 ein auch als Macchi Boilers bekanntes italienisches petrochemisches Unternehmen, siehe Macchi (Unternehmen)
 den alten Namen des italienischen Flugzeugherstellers Aeronautica Macchi bzw. Aermacchi, der u. a. die folgenden Typen herstellte:
 Macchi M.39
 Macchi-Castoldi M.C.72
 Macchi MC.200
 Macchi MC.202
 Macchi MC.205

Macchi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Macchi (1878–1947), italienischer katholischer Bischof von Andria (1922–1930) und Como (1930–1947)
 Alfredo Macchi (* 1967), italienischer Journalist und Fotograf
 Carlo Macchi (1802–1873), italienischer katholischer Bischof
 Egisto Macchi (1928–1992), italienischer Komponist
 Eros Macchi (1920–2007), italienischer Regisseur und Dokumentarfilmer
 Fabrizio Macchi (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Franco Macchi (* 1921), italienischer Filmproduzent und Filmregisseur, siehe Fabrizio Gabella
 Françoise Macchi (* 1951), französische Skirennläuferin
 Gianpiero Macchi (* 1941), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Macchi (1871–1915), italienischer Offizier der Guardia di Finanza
 Giulio Macchi (1918–2009), italienischer Filmregisseur und Fernsehschaffender
 Giulio Macchi (Ingenieur) (1866–1935), italienischer Ingenieur und Luftfahrt-Unternehmer, Gründer der Macchi-Flugzeugwerke
 Jeanette Macchi-Meier (* 1973), schweizerische Moderatorin und Sängerin
 Lando Macchi (1930–2017), italienischer Fußballspieler
 Laura Macchi (* 1979), italienische Basketballspielerin
 Luigi Macchi (1832–1907), italienischer Adliger und katholischer Kardinal
 Mauro Macchi (1818–1880), italienischer Politiker
 Muzio Macchi, italienischer Ingenieur und Luftfahrt-Unternehmer, Sohn von Giulio Macchi, Gründer des Aeronautica Umbra S.A.-Flugzeugwerks
 Pasquale Macchi (1923–2006), italienischer katholischer Erzbischof
 Valentino Macchi (1937–2013), italienischer Schauspieler
 Vincenzo Macchi (1770–1860), italienischer katholischer Kardinal
 Vladimiro Macchi (1909–2006), italienischer Italianist